Samsung SGH-E330 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, стандартна батарея, зарядний пристрій, пішохідна гарнітура, ремінець, інструкція

Схожі моделі 
 Voxtel V-310
 LG C2200
 Pantech G600
 Samsung SGH-E330N
 LG F2300
 PIPEC

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

E
Мобільні телефони, представлені в 2004 році